Doroteia de Cesareia —  santa e mártir cristã do século IV

História 
Doroteia de Brandemburgo ou Doroteia de Hohenzollern ou Dorothy Achillies —  consorte de Cristóvão da Baviera e de Cristiano I da Dinamarca
Doroteia Sofia de Neuburgo —  consorte de [Eduardo, Príncipe herdeiro de Parma, mãe da rainha Isabel Farnésio
Maria Doroteia de Bragança —  terceira filha de José I de Portugal e Mariana Vitória de Espanha

Outros 
Dorotea (comuna) —  comuna da Suécia localizada no condado da Bótnia Ocidental

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de topônimos
Desambiguações de história